Mad (revista), revista de humor dos Estados Unidos
 Mad (série de televisão), série de televisão de 2010
 Mad (canção), canção do cantor norte-americano Ne-Yo
 Aeroporto Internacional de Madrid-Barajas, cujo código IATA é MAD
 Destruição Mútua Assegurada, em inglês Mutual Assured Destruction (MAD)

Localidades
Mad (Eslováquia)
 
Desambiguação